Фронтино — многозначный термин.

 Фронтино — коммуна в Италии.
 Фронтино — город и муниципалитет В Колумбии.